

Pojazdy 
 ATV – all-terrain vehicle (quad)
 Agena Target Vehicle
 Automatyczny Statek Transferowy (ang. Automated Transfer Vehicle) – seria pięciu bezzałogowych kosmicznych statków transportowych Europejskej Agencji Kosmicznej (ESA), służących do zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS); operowały w latach 2008–2015

Telewizja 
 ATV – Telewizja turecka
 ATV – Krajowa Telewizja Kablowa